Stolojan ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Stolojan (* 1957), französische Schauspielerin
 Theodor Stolojan (* 1943), rumänischer Politiker, MdEP